Ibelin steht für:
 Ibelin, mittelalterlicher Name der heutigen Stadt Jawne in Israel, im Römischen Reich Iamnia genannt, ein seit der Antike strategisch wichtiger Ort

Ibelin ist der Familienname folgender Personen:

 Barisan von Ibelin († 1150), Herr von Ibelin, Ramla und Mirabel
 Eschiva von Ibelin († 1312), Herrin von Beirut, siehe Eschiva von Beirut

 Hugo von Ibelin († 1170), Herr von Ibelin, Ramla und Mirabel
 Hugo von Ibelin († 1238), zypriotischer Ritter
 Isabella von Ibelin (1241–1324), Gattin König Hugos III. von Zypern
 Isabella von Ibelin († um 1282) Herrin von Beirut, Gattin König Hugos II. von Zypern, siehe Isabella von Beirut
 Jakob von Ibelin († 1276), Graf von Jaffa und Askalon, Herr von Ramla

 Thomas von Ibelin († 1188), Herr von Ramla und Mirabel